Сборная Германии по футболу () — команда, представляющая Германию на международных соревнованиях по футболу. Управляется и контролируется Немецким футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны. Немецкий футбольный союз является членом ФИФА с 1904 года, УЕФА — с 1954 года.

В этой статье представлены матчи сборной Германии по футболу в период после объединения Германии с 3 октября 1990 года по 1999 год включительно.

1995 год 
Матч № 629: Чемпионат Европы 1996: Отборочный турнир. Группа 7

Матч № 630: Товарищеский матч

1996 год 
Матч № 631: Товарищеский матч

Матч № 632: Товарищеский матч

Матч № 633: Товарищеский матч

Матч № 634: Товарищеский матч

Матч № 635: Товарищеский матч

Матч № 636: Товарищеский матч

Матч № 637: Чемпионат Европы 1996: Группа С. Тур 1

Матч № 638: Чемпионат Европы 1996: Группа С. Тур 2

Матч № 639: Чемпионат Европы 1996: Группа С. Тур 3

Матч № 640: Чемпионат Европы 1996: 1/4 финала

Матч № 641: Чемпионат Европы 1996: Полуфинал

Матч № 642: Чемпионат Европы 1996: Финал

Матч № 643: Товарищеский матч

Матч № 644: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 645: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 646: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

1997 год 
Матч № 647: Товарищеский матч

Матч № 648: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 649: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 650: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 651: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 652: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 653: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 654: Чемпионат мира 1998: Отборочный турнир. Группа 9

Матч № 655: Товарищеский матч

1998 год 
Матч № 656: Товарищеский матч

Матч № 657: Товарищеский матч

Матч № 658: Товарищеский матч

Матч № 659: Товарищеский матч

Матч № 660: Товарищеский матч

Матч № 661: Товарищеский матч

Матч № 662: Товарищеский матч

Матч № 663: Чемпионат мира 1998: Группа F. Тур 1

Матч № 664: Чемпионат мира 1998: Группа F. Тур 2

Матч № 665: Чемпионат мира 1998: Группа F. Тур 3

Матч № 666: Чемпионат мира 1998: 1/8 финала

Матч № 667: Чемпионат мира 1998: 1/4 финала

Матч № 668: Товарищеский матч

Матч № 669: Товарищеский матч

Матч № 670: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 671: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 672: Товарищеский матч

1999 год 
Матч № 673: Товарищеский матч

Матч № 674: Товарищеский матч

Матч № 675: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 676: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 677: Товарищеский матч

Матч № 678: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 679: Кубок конфедераций 1999: Группа B. Тур 1

Матч № 680: Кубок конфедераций 1999: Группа B. Тур 2

Матч № 681: Кубок конфедераций 1999: Группа B. Тур 3

Матч № 682: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 683: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 684: Чемпионат Европы 2000: Отборочный турнир. Группа 3

Матч № 685: Товарищеский матч

См. также 
 Список матчей сборной Германии по футболу

Сборная Германии по футболу